Begrebet nøgle dækker over mange ting:

 En nøgle der kan åbne den tilhørende lås.
 En krypteringsnøgle – den information, der skal til for at løse en kode.
 En nøgle (musik) til at bestemme udgangspunktet for musikkens noder. Se G-nøgle, F-nøgle og C-nøgle.
 En morsenøgle.
 Noget som kan anvendes til at åbne, tyde eller fortolke noget andet. F.eks. Franz Kafkas barndom som nøglen til hans forfatterskab.
 Et stykke værktøj til at spænde møtrikker med. Se skifte-, fast-, rør- og topnøgle